Ateqanngitsoq bezeichnet:
 Ateqanngitsoq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ateqanngitsoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland